

Cinema e televisione 
 Don Juan – cortometraggio francese del 1903
 Don Juan – cortometraggio del 1908 diretto da Albert Capelloni
 Don Juan – film del 1913 diretto da Léon Boedels
 Don Juan – cortometraggio del 1919 diretto da Edmund Löwe
 Don Juan – cortometraggio del 1922 diretto da Edwin J. Collins
 Don Juan – cortometraggio del 1922 diretto da Albert Heine, Robert Land
 Don Juan – film del 1924 diretto da Fortunio Bonanova
 Don Giovanni e Lucrezia Borgia (Don Juan) – film del 1926 diretto da Alan Crosland, ricordato per essere il primo film sonoro della storia
 Don Juan: La spada di Siviglia  (Don Juan) – film del 1950 diretto da José Luis Sáenz de Heredia
 Il grande seduttore  (Don Juan) – film del 1956 diretto da John Berry
 Don Juan – film per la televisione del 1961 diretto da Stig Törnroos
 Don Juan – film per la televisione del 1965 diretto da Ingmar Bergman
 Don Juan – film per la televisione del 1972 diretto da Horst Drinda e Jens-Peter Proll
 Don Juan – film per la televisione del 1973 diretto da Leon Feder
 Don Juan – film per la televisione del 1987 diretto da Ragnar Lyth
 Don Juan – miniserie televisiva spagnola del 1987
 Don Juan De Marco - Maestro d'amore – film del 1995 diretto da Jeremy Leven
 Don Juan – film del 1998 diretto da Jacques Weber
 Don Juan - film documentario del 2016 diretto da Jerzy Sladkowski

Musica 
 Don Juan – balletto di Christoph Willibald Gluck del 1761
 Don Juan – poema sinfonico di Richard Strauss
 Don Juan – album di Georges Brassens del 1976
 Don Juan – singolo di Fanny Lú del 2012
 Don Juan – gruppo musicale pop sloveno

Teatro e letteratura 
 Don Giovanni (Don Juan) – celebre personaggio della letteratura e del teatro europei
 Don Juan – poema satirico di Lord Byron
 Don Juan (1976) – commedia di Dacia Maraini
 Don Juan, indiano yaqui e sciamano, protagonista dei libri di Carlos Castaneda